Broggi est un nom de famille Italien

Occurrence

Broggi est porté le plus souvent au nord de l'Italie.

Étymologie 
Broggi signifie « ambre jaune ».

Broggi en français signifie « ambre jaune ». Ce nom vient du nord de l'Italie.

Le nom Broggi est la forme plurielle de Broggio. C'est une aphérèse du nom de personne Ambroggio (Ambroise).

Variantes
On trouve aussi les formes Brogio,  diminutif de Broggini, Brogioti.

Patronyme italien